Хой-Балам:

 Хой-Балам I — правитель майяского царства Пачан.
 Хой-Балам II — правитель майяского царства Пачан.
 Хой-Балам II — правитель майяского царства Шукальнах.